Dracunculus steht für:
 eine Gattung der Fadenwürmer, siehe Dracunculus (Tiergattung) bzw. Dracunculus medinensis (Medinawurm)
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Aronstabgewächse, siehe Dracunculus (Pflanzengattung) bzw. Dracunculus vulgaris (Gemeine Drachenwurz)
 die Pflanzenart Estragon

nicht existierend 
 ist eine von Johannes Faber im 17. Jahrhundert beschriebene Drachenart mit einem Horn, Dracunculus monoceros